А́бель — німецьке прізвище.

Відомі носії:
 Адольф Абель (1882, Париж — 1968) — німецький архітектор.
 Адольф Абель (1893—1990) — репресований інженер-геодезист, автор спогадів.
 Джейк Абель — американський актор.
 Дженніфер Абель — канадська стрибунка у воду.
 Домінік Абель ( 1957) — бельгійський актор, кінорежисер та сценарист.
 Йозеф Абель (1914—1984) — учасник Другої світової війни, кавалер Лицарського хреста Залізного хреста.
 Карл Фрідріх Абель (1723–1787) — німецький композитор і виконавець на віолі да гамба.
 Нільс Генрік Абель (1802—1829) — норвезький математик, один із творців теорії еліптичних функцій.
 Норман Абель (1928) — американський психолог австрійського походження.
 Отеніо Абель (1875—1946) — австрійський палеонтолог.
 Рудольф Абель (1903—1971) — радянський розвідник.
 Сід Абель — канадський хокеїст.
 Фредерік Август Абель — англійський хімік.

Див. також 
 Абель (король Данії)

Німецькі прізвища